Orthacris är ett släkte av insekter. Orthacris ingår i familjen Pyrgomorphidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hopprätvingar
Orthacris